Hegemeister ist

 eine veraltete Berufsbezeichnung für einen Förster
 der Nachname von Wolfgang Hegemeister